Алькан — фамилия. Известные носители:

 Алькан, Анри (1909—2001) — французский кинооператор.
 Алькан, Шарль Валантен (1813—1888) — французский пианист и композитор.